experimenta – Magazin für Literatur, Kunst und Gesellschaft  ist ein monatlich erscheinendes Literatur-Magazin, welches in Deutschland publiziert wird. Es erscheint seit 2002 regelmäßig. Die experimenta ist eine nicht kommerziell orientierte Literaturzeitschrift, die nach Möglichkeit eine kostendeckende Erscheinungsweise anstrebt. Das Magazin wird vom INKAS – Institut für Kreatives Schreiben herausgegeben und erscheint bei Edition Maya.

Rezeption 
Der Südwestrundfunk stellte das Magazin aus Bingen am Rhein mit über 20 Tausend Abonnenten als sehr erfolgreich vor. Zum Repertoire gehören demnach Interviews, Gedichte, Lieder, Buchrezensionen und Essays.

Erscheinungsart 
Neben einer kostenlos erhältlichen Online-Ausgabe gibt es die Möglichkeit, Druckexemplare zum Stückpreis von 12 Euro zu bestellen.

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 experimenta in der Internet Speculative Fiction Database (englisch)

Einzelnachweise 

Literaturzeitschrift (Deutschland)
Ersterscheinung 2002